Bezirksgericht Leipzig bezeichnet

 Bezirksgericht Leipzig (Königreich Sachsen), von 1855 bis 1879 ein Bezirksgericht im Königreich Sachsen
 Bezirksgericht Leipzig (DDR), von 1952 bis 1993 ein Bezirksgericht in der DDR